Парламентские выборы в Германии — 20-е выборы в федеральное собрание (бундестаг) Федеративной Республики Германия, которые прошли 26 сентября 2021 года с 08:00 до 18:00 часов по местному времени. Их предварительные результаты опубликовали в ночь на 27 сентября 2021 года.

Каждый избиратель получил два бюллетеня: по одномандатному округу и земельному партийному списку. К распределению мандатов по партийным спискам допускались партии, получившие более 5 % мест по Германии, а также партии национальных меньшинств и партии, кандидаты которых победили хотя бы в трёх одномандатных округах. Одновременно прошли и местные выборы, в т.ч. и в Земельный парламент Берлина.

Избранные по их результатам депутаты бундестага 20-го созыва изберут нового федерального канцлера. Впервые с 2005 года на парламентских выборах в Германии Ангела Меркель не будет возглавлять Христианско-демократический союз и, соответственно, претендовать на должность федерального канцлера.

Контекст выборов 
В результате предыдущих выборов, состоявшихся в 2017 году, двумя крупнейшими силами в бундестаге остались консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ (32,9 и 20,5 % соответственно). При этом их представительство уменьшилось, а Альтернатива для Германии и Свободная демократическая партия преодолели 5-процентный барьер и тоже прошли в парламент (АдГ — впервые), получив 12,6 и 9,7 % соответственно. Также в бундестаг прошли Левая и Союз 90/Зелёные (9,2 и 8,9 % соответственно). Из-за сложного состава бундестага коалиционные переговоры затянулись, и лишь 14 марта 2018 года было сформировано новое правительство, основанное на союзе ХДС/ХСС с социал-демократами. Глава ХДС Ангела Меркель в четвёртый раз стала канцлером Германии (за неё проголосовали 364 депутата, против — 315, 9 воздержались).

Вскоре Меркель отказалась от борьбы за лидерство в партии и за новый срок на посту канцлера, и в конце 2018 года ХДС возглавила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако 10 февраля 2020 года Крамп-Карренбауэр заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. 16 января 2021 года новым лидером ХДС был избран Армин Лашет. Кроме Лашета за пост канцлера конкурируют Анналена Бербок из Зелёных и Олаф Шольц из СДПГ.

Списки СДПГ, АдГ, СвДП и Левая представлены во всех землях Германии (16), ХДС в 15, ХСС в Баварии, Зелёные в 15 (отменена регистрация в Сааре). Также во всех шестнадцати землях представлены Свободные избиратели, Партия защиты животных, Национал-демократическая партия Германии, Экологически-демократическая партия, Марксистско-ленинская партия Германии и Вольт.

Участвующие партии 
Партии, участвующие как минимум по одному земельному списку:

 CDU — Христианско-демократический союз Германии (ХДС)
 SPD — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)
 AfD — Альтернатива для Германии (АдГ)
 FDP — Свободная демократическая партия Германии (СвДП)
 DIE LINKE — Левая
 GRÜNE — Союз 90/Зелёные
 CSU — Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС)
 FREIE WÄHLER — Свободные избиратели (СИ)
 Die PARTEI — Партия за труд, правовое государство, защиту животных, поддержку элит и базовые демократические инициативы
 Tierschutzpartei — Партия Человек Окружающая среда Защита животных
 NPD — Национал-демократическая партия Германии (НДПГ)
 PIRATEN — Партия пиратов Германии
 ÖDP — Экологически-демократическая партия (ЭДП)
 V-Partei³ — V-партия³ — партия за изменение, вегетарианцев и веганов
 DiB — Демократия в движении
 BP — Баварская партия (БП)
 Tierschutzallianz — Альянс за права человека, защиту животных и природы
 MLPD — Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ)
 Gesundheitsforschung — Партия за исследования в здравоохранении
 DKP — Германская коммунистическая партия (ГКП)
 MENSCHLICHE WELT — Человечный мир
 Die Grauen — Серые — для всех поколений
 BüSo — Правозащитное движение Солидарность
 Die Humanisten — Партия гуманистов
 Gartenpartei — Садовая партия
 du. — Урбанистическая. ХипХоп партия
 SGP — Социалистическая партия равенства, Четвёртый интернационал
 Bündnis C — Союз C. Христиане за Германию
 dieBasis — Партия демократии инициативы масс Германии
 III. Weg — Третий путь
 BÜRGERBEWEGUNG — Гражданское движение за прогресс и изменения
 BÜNDNIS21 — Розовые/Союз21
 LIEBE — Европейская партия Любви
 LKR — Либерально-консервативные реформаторы
 PdF — Партия прогресса
 LfK — Партия для детей, молодёжи и семьи — Лоббисты для детей
 SSW — Союз южношлезвигских избирателей
 Team Todenhöfer — Команда Тоденхефер — Партия справедливости
 UNABHÄNGIGE — НЕЗАВИСИМЫЕ за демократию, близкую к гражданам
 Volt — Вольт Германия

Партии, выдвинувшие своих кандидатов только по избирательным округам:

 Volksabstimmung — Отныне… Демократия через референдум
 B* — горная партия, сверхпартия
 sonstige — прочие
 FAMILIE — Семейная партия Германии
 Graue Panther — Серые пантеры — для всех поколений
 KlimalisteBW — Климатический список Баден-Вюртемберг
 THP — Тюрингская партия родины

Основные кандидаты

Опросы

Последние опросы перед выборами

Опросы после прошлых выборов

Скандалы, связанные с плагиатом у трёх основных кандидатов 
Немецкий эксперт по выявлению плагиата Штефан Вебер обнаружил плагиат в книгах трёх основных кандидатов в канцлеры — Анналены Бербок, Армина Лашета и Олафа Шольца. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на результаты его исследования.

Наибольшее количество заимствований без ссылок Вебер нашел в труде кандидата от «Зелёных» Анналены Бербок. Работу политика, изданную в 2021 году, эксперт назвал «бездонной бочкой». По его словам, после 100 выявленных заимствований он перестал вести их подсчёт.

Прочие скандалы

Прошедшие одновременно с выборами в бундестаг выборы в земельный парламент Берлина позже были признаны недействительными.

Результаты

Предварительные результаты 
Предварительные результаты выборов были размещены на сайте телеканала Tagesschau:
 ХДС/ХСС — 24,1 % (11 173 806 голосов), 196 мест

 СДПГ — 25,7 % (11 949 756 голосов), 206 мест

 Союз 90/Зелёные — 14,8 % (6 848 215 голосов), 118 мест

 АДГ — 10,3 % (4 802 097 голосов), 83 места

 СвДП — 11,5 % (5 316 698 голосов), 92 места

 Левая — 4,9 % (2 269 993 голосов), 39 мест
 Союз южношлезвигских избирателей — 1 место (освобождена от пятипроцентного барьера как партия датского и фризского меньшинств)

Остальные (не прошедшие 5-процентный барьер) — 8,7 % (4 058 883 голосов)

Окончательные результаты

Примечания 

Германия
Выборы в Германии
2021 год в Германии
Сентябрь 2021 года